Лавина може да се отнася за:

 Лавина, свличане на снежна маса
 Лавина (роман), роман на Блага Димитрова от 1971 г.
 Лавина (филм), български филм от 1982 г.